Hugo Koch (1869–1940) – niemiecki teolog katolicki i historyk Kościoła
 Hugo Koch (1870–1928) – holenderski wynalazca